Ситар је занатлија који се бави израдом сита или решета која су углавном служила за просејавање брашна. У Београду и данас постоји радња у којој се израђују сита и решета, а која је основана 1919. године. Некада није било куће у којој није било сита или решета, а у данашње време када се углавном купују готови производи од брашна они се углавном не користе. У регистру сертификованих заната Министарства привреде Републике Србије у Србији су регистроване две занатске радње за израду сита и решета. Једна се налази у Суботици, а друга у Београду.

Референце 

Занати
Стари занати